Marcin Szulc (1842–1933), powstaniec styczniowy, aptekarz
 Marcin Szulc, sędzia piłkarski